Firas () est un prénom arabe.

 Princesse Dana Firas, née en 1970, princesse de la famille royale de Jordanie, épouse du prince Firas bin Raad.
  :en:Princess Dana Firas

Ne pas confondre avec FIRAS 
 Far-InfraRed Absolute Spectrophotometer, un instrument embarqué sur le satellite COBE (Cosmic Background Explorer).